Појам Рива може да се односи на:
 Рива (музичка група), хрватска група из Задра, позната је по томе што је неочекивано победила на Југословенском избору за песму Евровизије 1989. и постала представник СФРЈ
 Рива (Алесандрија), насеље у Италији у округу Алесандрија, региону Пијемонт
 Рива (Болцано), насеље у Италији у округу Болцано, региону Трентино-Јужни Тирол
 Рива (Комо), насеље у Италији у округу Комо, региону Ломбардија
 Рива (Мантова), насеље у Италији у округу Мантова, региону Ломбардија
 Рива (Пјаченца), насеље у Италији у округу Пјаченца, региону Емилија-Ромања
 Рива (Торино), насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт
 Рива (Тренто), насеље у Италији у округу Тренто, региону Трентино-Јужни Тирол
 Рива (Виченца), насеље у Италији у округу Виченца, региону Венето
 Рива Валдобија, насеље у Италији у округу Верчели, региону Пијемонт
 Рива Лигуре, насеље у Италији у округу Империја, региону Лигурија
 Рива пресо Кјери, насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт
 Рива дел Гарда, насеље у Италији у округу Тренто, региону Трентино-Јужни Тирол
 Рива ди Солто, насеље у Италији у округу Бергамо, региону Ломбардија
 Рива (Мериленд)

Особе 
 Емануел Рива
 Марио Рива
 Луиђи Рива, бивши италијански фудбалер